lao nyelv
 lao nép
 Laosz

 Lao, folyó Olaszországban